Ву́лиця Ду́ндича (також Ву́лиця Оле́ка Ду́ндича) — радянська/російська окупаційна назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Олека Дундича — вулиця в місті Донецьк.

 Вулиця Дундича — колишня назва вулиці Анатолія Свидницького в місті Вінниця.
 Вулиця Дундича — колишня назва вулиці Хорватської в місті Дніпро.
 Вулиця Дундича — колишня назва вулиці Василя Хмелюка у місті Жмеринка Вінницької області.
 Вулиця Олека Дундича — колишня назва вулиці Чорногорівської в місті Запоріжжя.
 Вулиця Олека Дундича — колишня назва вулиці Василя Вишиваного в місті Київ.
 Вулиця Олека Дундича — колишня назва вулиці Петра Тодоровського в місті Кропивницький.
 Вулиця Дундича — колишня назва вулиці Володимира Степанюка в місті Полтава.
 Вулиця Олека Дундича — колишня назва вулиці Георгія Нарбута у місті Суми.
 Вулиця Олека Дундича — колишня назва вулиці Дмитра Бортнянського в місті Чернігів.
 Вулиця Дундича — колишня назва вулиці Лемківської в місті Чернівці.

Вулиці, названі на честь людей